Kyle Criscuolo (né le  à Southampton Township, dans l'état du New Jersey aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2011, il commence sa carrière avec les Musketeers de Sioux City dans la USHL.  Il passe professionnel avec les Griffins de Grand Rapids dans la Ligue américaine de hockey en 2015.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2011-2012 || Musketeers de Sioux City || USHL ||59 ||21 ||23 ||44 ||14 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0						
|-
|2012-2013 || Crimson d'Harvard || ECAC Hockey ||22 ||6 ||7 ||13 ||4 ||- || -||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Crimson d'Harvard || ECAC Hockey ||31 ||11 ||9 ||20 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Crimson d'Harvard || ECAC Hockey ||37 ||17 ||31 ||48 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Crimson d'Harvard || ECAC Hockey ||34 ||19 ||13 ||32 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||76 ||17 ||24 ||41 ||14 ||19 ||5 ||4 ||9 ||14
|-
|2017-2018 || Americans de Rochester || LAH ||51 ||15 ||19 ||34 ||34 ||3 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2017-2018 || Sabres de Buffalo || LNH ||9 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2018-2019 || Americans de Rochester || LAH ||43 ||6 ||14 ||20 ||14 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| rowspan=2 | 2019-2020 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||40 ||8 ||16 ||24 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Gulls de San Diego || LAH ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 29 || 11 || 8 || 19 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2021-2022 || Red Wings de Détroit || LNH || 6 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 57 || 15 || 24 || 39 || 18 || - || - || - || - || -

| 15 || 0 || 2 || 2 || 6 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 

 2016-2017 : remporte la coupe Calder avec les Griffins de Grand Rapids

Transactions en Carrières 

 Le 1 juillet 2017, il signe avec les Sabres de Buffalo.

 Le 1 juillet 2019, il signe avec les Flyers de Philadelphie.

 Le 24 février 2020, il est échangé aux Ducks d'Anaheim par les Flyers de Philadelphie avec un choix de 4 ronde au repêchage de 2020 en retour de Derek Grant.

Références 

Naissance en mai 1992
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Musketeers de Sioux City
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur de hockey sur glace du Crimson d'Harvard
Attaquant de hockey sur glace